1925 год был отмечен рядом событий, оставивших заметный след в истории советского изобразительного искусства.

События 
 8 февраля в Москве в Музее изобразительных искусств открылась VII выставка картин и скульптуры АХРР «Революция, быт и труд». Среди 375 работ 122 авторов экспонировались произведения Михаила Авилова, Абрама Архипова, Михаила Бобышова, Фёдора Богородского, Исаака Бродского, Александра Вахрамеева, Митрофана Грекова, Николая Дормидонтова, Петра Котова, Бориса Кустодиева,  Василия Хвостенко и других художников.

 8 марта в Москве в залах Государственной Третьяковской галереи открылась выставка «Женщина в русской живописи». Помимо работ современных художников экспонировались экспонировались произведения художников XVIII—XX вв. Были представлены работы Абрама Архипова, Виктора Васнецова, Александра Головина, Анны Голубкиной, Наталии Гончаровой, Бориса Григорьева, Николая Касаткина, Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Владимира Маковского, Василия Рождественского, Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и других художников.

 В июне ректором ленинградского ВХУТЕИНа утверждён Э. Э. Эссен, бывший выпускник архитектурного факультета, проработавший на этом посту до 1928 года.

 22 июня в Ленинграде на улице Обуховской Обороны у Володарского моста открыт бронзовый памятник В. Володарскому. Авторы: скульпторы Манизер М. Г. и Блезе-Манизер Л. В., архитектор Витман В. А.

 Ленинградский Институт художественной культуры преобразован в Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК). Руководство его экспериментальными мастерскими осуществляли Казимир Малевич, Владимир Татлин, Михаил Матюшин.

 В Ленинграде Филонов Павел Николаевич (1883—1941) организовал группу «Мастеров аналитического искусства».

 В Ленинграде в залах Академии художеств открылась выставка заключительных работ студентов Ленинградской Академии художеств. Среди 241 работы 49 авторов экспонировались произведения Израиля Лизака, Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Марии Федоричевой и других художников.

 В Ленинграде бывшее училище технического рисования барона А. Л. Штиглица присоединено к ленинградскому ВХУТЕИНу.

 4 октября в Ленинграде в залах Академии художеств открылась VI выставка «Общины художников». Среди 978 работ 99 авторов экспонировались произведения Георгия Верейского, Всеволода Воинова, Михаила Гужавина, Альфонса Жабы, Марка Кирнарского, Владимира Конашевича, Елизаветы Кругликовой, Дмитрия Митрохина, Анны Остроумовой-Лебедевой, Веры Семёновой-Тян-Шанской и других художников.

Родились 
 3 февраля — Милова Лидия Александровна, советский российский живописец (ум. в 2006).
 9 февраля — Крестовский Ярослав Игоревич, советский российский живописец (ум. в 2004).
 15 марта — Эпштейн Соломон Борисович, советский российский живописец. 
 7 апреля — Козловская Марина Андреевна, советский российский живописец.
 9 апреля — Неизвестный Эрнст Иосифович, советский российский скульптор. 
 29 мая — Митурич-Хлебников Май Петрович, Народный художник РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР, действительный член Академии художеств СССР (ум. в 2008).
 2 июня — Краснопевцев Дмитрий Михайлович, русский советский художник (ум. в 1995). 
 9 июня — Долинина Антонина Александровна, советский живописец (ум. в 2004).
 10 июня — Белютин Элий Михайлович, российский советский художник и педагог (ум. в 2012).
 15 июня — Голубев Василий Васильевич, советский живописец (ум. в 1985).
 7 июля — Коржев Гелий Михайлович, советский российский живописец, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина. 
 12 июля — Гулей Ленина Артуровна, российский советский живописец.
 2 сентября — Пак Борис Юханович, советский живописец (ум. в 1987).
 26 сентября — Татаринов Герман Алексеевич, русский советский живописец, Заслуженный художник Российской Федерации (ум. в 2005).
 5 октября — Татаренко Александр Александрович, русский советский художник (ум. в 1999)
 19 октября — Кочетков Андрей Дмитриевич, советский российский живописец (ум. в 2006).
 1 ноября — Малевский Владимир Евгеньевич, русский советский живописец (ум. в 1981).
 27 ноября — Николаев Борис Николаевич, русский советский живописец и график (ум. в 2007).
 28 ноября — Пинкава Ростислав Богуславович, российский советский живописец, график и педагог, Заслуженный художник Российской Федерации.
 16 декабря — Румянцева Капитолина Алексеевна, советская художница (ум. в 2002).

Примечания

Источники 
 VII выставка картин и скульптуры «Революция, быт и труд. М., АХРР, 1925. 
 VI выставка Общины художников. Каталог. Циркульные залы Академии художеств. Л., 1925.
 Каталог выставки заключительных работ студентов Ленинградской Академии художеств. Л., 1925.
 Выставка «Женщина в русской живописи». М., Государственная Третьяковская галерея, 1925. 
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., Искусство, 1970.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., Искусство, 1972.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 1. М., Искусство, 1983.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 4. Кн. 2. СПб., 1995.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. Хронология // Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб., НП-Принт, 2007. С.380.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007.

Изо
История искусства СССР по годам